

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Krywałd – część miasta Knurów
 Krywałd – część wsi Brusiek w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Koszęcin
 Krywałd – osada leśna w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Tworóg